Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Empoli Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 1992-1993.

Divise

Rosa

Risultati

Serie C1 girone A

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa Italia

Coppa Italia Serie C

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Note

Collegamenti esterni 
 

1992-1993